murówka (Podarcis) – rodzaj jaszczurek z rodziny jaszczurkowatych
 murówka (Hirundinea ferruginea) – gatunek ptaka z rodziny tyrankowatych
 murówka (Conophorus) – rodzaj muchówek z rodziny bujankowatych